Михаил Павлович Кузнецов
 Кузнецов, Михаил Павлович (1941—2007) — советский и российский шахматный композитор.
 Кузнецов, Михаил Павлович (род. 1955) — советский и российский тренер по лёгкой атлетике.